Фокнер () — английская фамилия. Известные носители:

 Фокнер, Джон Паскоу (1792—1869) — один из основателей, первых поселенцев, бизнесменов и политиков австралийского штата Виктория и его столицы Мельбурна.
 Фокнер, Стив — австралийский геймдизайнер, программист, композитор и основатель компании Infinite Interactive.

Топонимы 
  — пригород Мельбурна, Австралия.

См. также 
 Фолкнер (значения)